Der Magdeburger FFC ist ein Frauenfußballverein aus Magdeburg. Der Verein wurde 1997 gegründet und spielte von 2009 bis 2015 in der 2. Bundesliga Nord.

Geschichte 
Die Wurzeln des Magdeburger FFC liegen bei der SG Handwerk Magdeburg. Bei der einzigen offiziellen DDR-Meisterschaft in der Saison 1990/91 belegte die Mannschaft den letzten Platz. 1991 schloss sich die komplette Frauenfußballabteilung dem SV Fortuna Magdeburg an. Sportlich zeigte sich die Mannschaft in den folgenden Jahren schwankend. Nach einigen Jahren im Mittelfeld kämpfte die Mannschaft gegen Ende der neunziger Jahre gegen den Abstieg. 1997 machte sich die Frauenfußballabteilung selbständig und gründete mit dem FSV Fortuna Magdeburg/Wolmirstedt einen eigenen Verein. Um die Selbständigkeit auch im Vereinsnamen Ausdruck zu bringen, änderte der Club am 1. Juli 2003 seinen Vereinsnamen in Magdeburger FFC.

2004 verpasste der FFC nur knapp die Qualifikation zur neu eingeführten 2. Bundesliga. Mit drei Punkten Rückstand auf den Aufsteiger VfB Leipzig wurden die Magdeburgerinnen Sechster. Besser lief es in der gleichen Saison im DFB-Pokal: Durch einen 3:0-Sieg bei Hertha Zehlendorf erreichte der Verein erstmals das Achtelfinale, wo man nach einer 6:0-Niederlage gegen den FFC Heike Rheine ausschied. Insgesamt nahmen die Magdeburgerinnen bisher zehnmal am DFB-Pokal teil.

In den drei Spielzeiten von 2004 bis 2007 wurde der FFC jeweils Vizemeister in der Regionalliga Nordost. In der Saison 2006/07 kämpfte der Verein mit dem 1. FC Union Berlin und dem SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf um die Meisterschaft. Allerdings hatte der Magdeburger FFC keine Lizenz für die 2. Bundesliga beantragt und konnte daher im Falle der Meisterschaft, die sie dann eh nicht erreichten, nicht aufsteigen. Der Aufstieg in die zweite Bundesliga wurde 2009 durch die Meisterschaft nachgeholt. Beim Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am 14. Oktober 2009 gegen die SG Essen-Schönebeck (1:4) spielte der FFC, dessen Heimstätte in der Regel das Heinrich-Germer-Stadion ist, vor 500 Zuschauern erstmals in der 27.000 Zuschauer fassenden Magdeburger MDCC-Arena. 2015 folgte der Abstieg aus der 2. Bundesliga.

Die zweite Mannschaft spielt in der sachsen-anhaltischen Verbandsliga. Darüber hinaus hat der Verein drei Mädchenmannschaften (B-, C- und D-Juniorinnen) im Spielbetrieb.

Erfolge 
 Meister der Regionalliga Nordost: 1 (2009)
 Sachsen-Anhaltischer Pokalsieger: 18 (1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)
 Hallenlandesmeister Sachsen-Anhalt: 6 (1998, 2000, 2002, 2004, 2007, 2008)
 B-Juniorinnen: NOFV Meister (2007)

Persönlichkeiten 
 Jackie Cruz, puerto-ricanische Fußballnationalspielerin
 Ilda Mujović, montenegrinische Nationalspielerin
 Maida Markgraf, montenegrinische Nationalspielerin
 Almuth Schult, deutsche Nationaltorhüterin

Statistik

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Vereins

Deutscher Frauenfußballverein
FFC
Verein im Fußballverband Sachsen-Anhalt
Magdeburger FFC